Теа́тр Его Вели́чества () — один из театров Вест-Энда, расположенный на улице Хеймаркет в округе Вестминстер, Лондон.

Первое здание Королевского театра в Хеймаркете было построено в 1705 году по проекту архитектора Джона Ванбру. Приставку «королевский» () театр получил в 1714 году, в честь восшествия на престол короля Георга.

В 1711—1739 годах на этой сцене прошло более 25 премьер опер Генделя, в XIX веке здесь гастролировали практически все первые звёзды европейских театров оперы и балета, проходили английские премьеры опер Моцарта и других композиторов. В 1843—1850 год композитором балетной музыки здесь служил Цезарь Пуни.

Нынешнее здание театра было построено в 1897 году по проекту  для основателя Королевской академии драматического искусства Герберта Бирбома Три. В первые десятилетия XX века Три ставил здесь произведения Шекспира и другие классические пьесы, в театре проходили премьеры пьес таких драматургов, как Бернард Шоу, Джон Синг, Джон Пристли, Ноэл Кауард.

Со времён Первой мировой войны благодаря своей широкой сцене театр приобретает музыкальную специализацию.

Мировые премьеры

Балет 
 22 июня  — «Ундина» Жюля Перро на музыку Цезаря Пуни (Ундина — Фанни Черрито, Маттео — Жюль Перро)
 9 марта  — «Эсмеральда» Жюля Перро на музыку Цезаря Пуни (Эсмеральда — Карлотта Гризи, Грингуар — Жюль Перро, Феб — Артур Сен-Леон)
 23 мая  — «» Артура Сен-Леона на музыку Цезаря Пуни (Кати — Фанни Черрито, Ганс — Артур Сен-Леон)
 12 июля  — «Па-де-катр» Жюля Перро на музыку Цезаря Пуни (с участием Марии Тальони, Фанни Черрито, Карлотты Гризи и Люсиль Гран; в присутствии королевы Виктории)
 3 марта  — «» Жюля Перро на музыку Цезаря Пуни (Катарина — Люсиль Гран, Лейтенант Дьяволино — Жюль Перро)

Опера 
 22 июля  — «Разбойники», опера Джузеппе Верди на либретто Андреа Маффеи по драме Фридриха Шиллера «Разбойники» (1781). На премьере присутствовали королева Виктория и принц Альберт. Дирижировал автор.

Примечания 

Театры, основанные в 1705 году
1897 год в театре
Здания и сооружения, построенные в 1897 году
Театры, построенные в 1890-е годы
Театры, спроектированные Чарльзом Фиппсом
Театры Вест-Энда
1897 год в Лондоне